M32 může mít různé významy:

 Messier 32 – trpasličí eliptická galaxie v souhvězdí Andromedy
 M32 Tank Recovery Vehicle – obrněné vyprošťovací vozidlo z doby druhé světové války
 Samsung Galaxy M32 – mobilní telefon
 M32 MGL – automatický granátomet užívaný US Army
 HMS M32 – monitor Royal Navy z doby první světové války
 M32 (katamarán) – třída sportovních katamaránů